Donata Emma Gräfin zu Castell-Rüdenhausen (Rüdenhausen, 21 juni 1950 — Traunstein, 5 september 2015) was de moeder van het huidig hoofd van het Huis Hohenzollern, Georg Friedrich Ferdinand van Pruisen. 

Zij was een telg uit het geslacht Castell en een dochter van vorst Siegfried van Castell-Rüdenhausen (1916-2007) en gravin Irene van Solms-Laubach (1925-2006). Zij trouwde op 25 mei 1975 met Louis Ferdinand van Pruisen, een achterkleinzoon van de laatste Duitse keizer Wilhelm II. Het paar kreeg twee kinderen:

 Georg Friedrich Ferdinand van Pruisen (10 juni 1976)
 Cornelie-Cécile Viktoria Luise van Pruisen (30 januari 1978); zij kwam gehandicapt ter wereld

Haar man kwam in 1977 om het leven bij een ongeluk tijdens militaire oefeningen in Bremen. 

Op 9 februari 1991 hertrouwde ze met Frederik August van Oldenburg (1936-2017), een zoon van erf-groothertog Nicolaas van Oldenburg en Helena van Waldeck-Pyrmont. Frederik August was twee jaar eerder gescheiden van Marie-Cécile van Pruisen, een oudere zuster van Donata's eerste man.
Zij is een zus van Christian Graf zu Castell-Rüdenhausen (1952-2010) wiens gezin kasteel Twickel bewoont.

Op 5 september 2015 overleed Donata van Castell-Rüdenhausen na een lang ziekbed te Traunstein in Beieren. Ze is bijgezet in het mausoleum van de familie von Oldenburg.

Castell-Rudenhausen, Donata van